De assimilatie van de Talysh in Azerbeidzjan is een sociaal-cultureel proces in de republiek Azerbeidzjan en haar voorganger, de Azerbeidzjaanse SSR van de Sovjet-Unie, waarin de Talysh zich niet langer identificeren als deel van de etnische en culturele gemeenschap van de Talysh. Assimilatie omvat identificatie met de cultuur, religie, nationale of politieke idealen van het assimilerende milieu of via gemengde huwelijken. Als deel van de Sovjet-Unie werd Azerbeidzjan krachtig gesovjetiseerd. Het Arabische schrift werd eerst vervangen door het Latijnse en daarna door het cyrillische. De landbouw werd gecollectiviseerd, nomaden moesten zich vast vestigen en de islam werd onderdrukt. Etnisch-regionale bewegingen van Thats, Talysh en islamitische Georgiers werden door de Azerbeidzjaanse communisten bestreden omdat men deze groepen geen lokale autonomie wilde toestaan.

Assimilatie 
De invloed van etnische processen, voornamelijk het proces van natuurlijke assimilatie, op de evolutie van de etnische samenstelling van de bevolking was nog groter dan in de voorgaande periode. De assimilatie door Azerbeidzjanen van de volkeren van de Shahdagh, de Taten, Talysh en andere groepen droeg bij tot een toename van het absolute aantal Azerbeidzjanen en hun aandeel in de gehele bevolking van de republiek.

Zo noemde een deel van de Talysh in de volkstelling van 1959 en daaropvolgende volkstellingen Azeri als hun moedertaal. Een deel van de Talysh bleef het Talysjisch echter als hun moedertaal beschouwen.

Volgens de volkstelling van 1897 woonden er 35.219 Talysh in het Russische Rijk en volgens de volkstelling van 1926 waren er 77.039 Talysh in de Azerbeidzjaanse SSR. Van 1959 tot 1989 werden de Talysh in geen enkele volkstelling opgenomen als een aparte etnische groep, maar werden ze beschouwd als onderdeel van de Azerbeidzjaanse Turken, hoewel de Talysh Iraans spreken. In 1999 verklaarde de Azerbeidzjaanse regering dat er 76.800 Talysh in de Republiek Azerbeidzjan waren, maar gezien de problemen met registratie als Talysh wordt dit als lager beschouwd dan het werkelijke aantal. Sommigen beweren dat het aantal Talysh dat in de zuidelijke regio's van Azerbeidzjan woont 500.000 bedraagt.

Internationale organisaties zoals Washington Profile, Organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren en Radio Free Europe/Radio Liberty hebben hun bezorgdheid geuit over de arrestatie van Novruzali Mammadov, voorzitter van het Talish Cultural Center en redacteur van de krant "Tolyshi Sado". Hij werd gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar wegens hoogverraad nadat zijn krant artikelen had gepubliceerd waarin hij beweerde dat de dichter Nezami en de anti-Arabische opstandsleider Babak Khorram Din Talysj waren, en niet Azerbeidzjaans, zoals officieel wordt aangenomen in Azerbeidzjan.

In het rapport van de "Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie" (ECRI) wordt opgemerkt dat in het kader van het cultiveren van anti-Armeense gevoelens in Azerbeidzjan ook ernstige zorgen worden geuit over het aanzetten tot haat jegens de Talysh-minderheid. De ECRI neemt met bezorgdheid kennis van gevallen van wetsmisbruik tegen leden van minderheden. Zo werd de voormalige redacteur van de enige Talysh-talige krant "Tolyshi Sado", mensenrechtenactivist Hilal Mammadov, gearresteerd en beschuldigd van drugsbezit. Tijdens zijn arrestatie werd hij geslagen en beledigd op etnische gronden. Hilal Mammadov werd in hechtenis genomen nadat hij een video over de Talysh-cultuur op internet had geplaatst, die meer dan 20 miljoen keer is bekeken. Leyla Yunus beschreef haar arrestatie als een voorbeeld van druk uitoefenen op vertegenwoordigers van nationale minderheden. Eerder werd de voormalige redacteur van dezelfde Talysh-krant, Novruzalli Mammadov, gearresteerd en stierf in de gevangenis.

Afgelopen jaren, wegens onderdrukking heeft er een massale migratie en wegens het opgedrongen assimilatieproces van de Talysh plaatsgevonden en velen zijn in ballingshap gegaan of zijn verdwenen in de gevangenis. Ook is het leven van de Talysh in ballingshap niet veilig meer. Er zijn berichten van diverse ontvoeringen en kidnapping, verschillende personen zijn zo naar Azerbeidzjan gebracht, of bij aankomst gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf!

Mens en maatschappij in Azerbeidzjan